Dreamscape - Fuga nell'incubo (Dreamscape) – film del 1984 diretto da Joseph Ruben 
Dreamscape – film del 2007 di Daniel J. Fox
Dreamscape – gruppo musicale metal tedesco